Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты () — международная конвенция, одна из трех основополагающих морских конвенций, принятых под эгидой Международной морской организации (ИМО). В Конвенции участвует более 70 стран.

Конвенция закрепляет международные нормы подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, и предусматривает положения, обеспечивающие, чтобы моряки на судах были надлежащим образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и квалификацию, отвечали требованиям в отношении работы, возраста, состояния здоровья и были годны к выполнению своих обязанностей таким образом, который обеспечивает охрану человеческой жизни и сохранность имущества на море, а также защиту морской среды.

Регламентирует:

 Требования к капитану и палубной команде;
 Требования к машинной команде;
 Требования к радиоспециалистам;
 Требования в отношении экипажей определенных типов судов;
 Требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием;
 Требования в отношении дипломирования и альтернативного дипломирования;
 Требования в отношении несения вахты

Устанавливает образцы документов, выдаваемых при дипломировании моряков.

Принята Международной морской организацией (ИМО) в первоначальной редакции в 1978 году. Существенные изменения были внесены в Конвенцию на конференции ИМО в 1995 году. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты регулярно обновляется на сессиях ИМО: поправки вносились в 1997, 1999 и 2010 годах.

Ссылки 
 Текст конвенции с поправками, опубликованными до 2000 года
 Поправки к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, вступившие в силу с 1 января 2012 года
 Международная морская организация о конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
 Дипломирование членов экипажей морских судов России 
 Подготовка к тестированию плавсостава морских судов
 Сайт Центра подготовки и аттестации плавсостава о требованиях ПДНВ 
 Международное морское право. Учебное пособие. Под ред. С. А. Гуреева. М, «Юридическая литература», 2003 г.

Международные конвенции
Морское право
Безопасность на море